

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Whitlow (Kalifornia)
 Whitlow (Washington)

Egyéb 
 Whitlow (keresztnév)